Chennault House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Chennault House (Danburg, Georgia), NRHP-ID 76000640
 Chennault House (Gilbert, Louisiana), NRHP-ID 83000505

Siehe auch:
 Chenault House